Il toponimo Lupeni può riferirsi a diverse località della Romania:
 Lupeni, municipio del distretto di Hunedoara
 Lupeni, comune del distretto di Harghita